Данілов Дмитро Анатолійович («Берег») (19 липня 1984, Черкаси — 29 серпня 2014, с. Червоносільське Амвросіївський район, Донецька область) — український солдат, учасник АТО. 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас». Старший солдат резерву. Гранатометник.

Короткий життєпис 
Ранком 29 серпня 2014 р., під час виходу т. зв. Зеленим коридором з Іловайського котла, їхав у кабіні вантажної машини ЗІЛ разом із Черепом та Утьосом у складі автоколони батальйону «Донбас» по дорозі з с. Многопілля до с. Червоносільське. У правий бік машини влучив снаряд з протитанкового ракетного комплексу «Фагот», ще один снаряд потрапив у двигун вантажівки. Загинув разом з Черепом, Утьосом, Варгом та Арсеналом.
 
3 вересня тіло Берега разом з тілами 96 інших загиблих у т. зв. Іловайському котлі було привезено до дніпропетровського моргу. 16 жовтня 2014 р. тимчасово похований на Краснопільському цвинтарі м. Дніпропетровська, як невпізнаний герой. Ідентифікований по ДНК та визнаний загиблим слідчими органами, про що складено відповідну постанову.

Місце поховання: м. Дніпропетровськ, Краснопільський цвинтар, ділянка № 79 (поховання № 6556, 48°25'17.0"N 34°57'13.0"E).

Вшанування 
 На честь Дмитра його позивним — «Берег» — названо одну з самохідних зенітних установок 46-го окремого батальйону спеціального призначення ЗСУ «Донбас-Україна».

Джерела 
 Данілов Дмитро Анатолійович («Берег»)  на сайті memorybook.org.ua

Уродженці Черкас
Померли в Амвросіївському районі
Поховані на Краснопільському цвинтарі